«Голову на плаху» — пятый студийный альбом российской группы Velial Squad, выпущенный 9 августа 2019 года на лейбле А+. В поддержку альбома было выпущено два сингла: «Топлю» и «Насекомое». На альбоме присутствовало четыре совместных трека — с The Chemodan, TVETH, КАЗУСКОМА и АИГЕЛ. Биты для альбома написаны: Meep, shawtyglock, FrozenGangBeatz, CallMeDevol, stereoRYZE, Ray Qwa и другие.

Предыстория 
12 апреля 2019 года был опубликован первый сниппет с альбома на трек «Топлю». 17 апреля было объявлено, что альбом будет выпущен летом этого года. 16 июня в Instagram был показан сниппет трека «Moonrock», а 21 июня был выпущен первый сингл с альбом «Топлю», а так же был открыт предзаказ альбома в Apple Music, где была указана дата выхода альбома – 2 августа. 27 июня был опубликован третий сниппет на трек «Насекомое». 10 июля объявили о переносе альбома на одну неделю вперёд, чтобы доработать звук и добавить ещё один трек. 12 июля выпустили сингл «Насекомое». 29 июля опубликовали трек-лист альбома, в котором были совместные треки с The Chemodan, TVETH, КАЗУСКОМА и АИГЕЛ. 9 августа состоялся официальный релиз альбома.

20 сентября 2019 года в Воронеже начался концертный тур в поддержку альбома; «Нам запретили въезд в Украину, поэтому, чуваки, ждите. Если нам откроют въезд, мы обязательно приедем, мы любим Украину. В Беларуси тоже есть какой-то жесткий закон, Министерство культуры тексты проверяет, согласовывает перед выступлением. Мы выступили там один раз, во второй уже не получилось», заявили Velial Squad.

Перед официальным релизом альбома, его содержимое было слито в сеть неизвестными; «Мы не знаем, как это произошло вообще. Нам просто скидывают в личку сообщения: «Ваш альбом слили, чуваки». Мы такие: «Какого черта! Как это вообще случилось?». До сих пор ничего не известно. Возможно, люди, которые занимаются этим, подловили какой-нибудь баг ВКонтакте», — заявили исполнители для Studio 21.

Клипы 
В интервью Studio 21 об альбоме артисты сказали: «Сначала мы снимали клип на трек «Флешбэк», даже анонсировали это. Но в итоге мы дозаписали альбом и поняли, что есть трек круче, более глубокий и серьезный, решили делать на него. Грубо говоря, мы подставили другой трек и доработали клип, он будет совсем по-другому восприниматься».

18 сентября 2019 года вышел видеоклип на песню «Swipe», срежиссированный Эльдаром Гараевым.

30 октября 2019 года вышел видеоклип на песню «Насекомое», срежиссированный Fooxea x Drksh.

Творческая группа 
Вокал:

 Velial Squad — 1–16 треки
 The Chemodan — 5 трек
 TVETH — 8 трек
 КАЗУСКОМА — 9 трек
 АИГЕЛ — 12 трек

Музыка:

 FrozenGangBeatz — 1 трек
 shawtyglock — 2, 13 треки
 CallMeDevol — 3, 11 треки
 KYS — 4 трек
 Meep — 5, 7, 10, 14 треки
 stereoRYZE — 6, 8 треки
 Ray Qwa — 15 трек

Сведение / мастеринг:

 splitmind$

Список треков

Примечания

Ссылки 

 Плейлист «Голову на плаху» на YouTube
 Альбом «Голову на плаху»  на Genius.com

Хип-хоп-альбомы России
Альбомы на русском языке